Îl () — шестой студийный альбом французского музыканта Матье Шедида, вышедший в 2012 году.

Об альбоме 

Матье записывал новый альбом в Лос-Анджелесе около девяти месяцев, при помощи Дориона Фисзела, Брэд Томаса Аккли и Лоуренса Клейса, которые заменили давних коллег Шедида: Сирила Атефа, Винсента Сегала и Шалома. Песни построены на простой игре слов и энергичной, иногда инновационной мелодии. Альбом занял 1 место по числу скачиваний с iTunes за первую неделю. Был снят клип на песню Mojo. В начале 2013 года музыкант планирует начать гастроли в поддержку своего нового альбома.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Îl на Amazon.fr 
 Обзор альбома и интервью с музыкантом  

Рок-альбомы
Альбомы 2012 года
Альбомы Матье Шедида